Schlösschen (Verkleinerungsform von „Schloss“) steht für:
 ein kleines Schloss (Architektur)

Schlösschen oder Schlößchen ist der Name von geographischen Objekten:

Bauwerke:
 Schlößchen (Ennepetal), Gebäude in Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schlösschen (Handschuhsheim), Schloss in Handschuhsheim (Heidelberg), Baden-Württemberg
 Kürenzer Schlösschen, ehemaliger Gutshof in Kürenz (Trier), Rheinland-Pfalz
 Schlösschen (Ochsenfurt), Gebäude in Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Schlösschen (Rückingen), Gebäude in Rückingen (Stadt Erlensee), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schlösschen (Wiesentheid), Gebäude in Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Zocha-Schlößchen, im Zweiten Weltkrieg zerstörtes Stadtpalais im kreisfreien Ansbach, Bayern

Sonstiges:
 Schlößchen (Amtsberg), Ortsteil der Gemeinde Amtsberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schlößchen, 1874 bis 1929 Schlößchen-Iwanowen, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Zameczek (Ruciane-Nida) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schlößchen (Rothaargebirge) (683,3 m), Erhebung bei Stormbruch (Diemelsee), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Schlößchen (Spreenhagen), Wohnplatz im Ortsteil Hartmannsdorf der Gemeinde Spreenhagen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch:

 Burgstelle Schlösschen
 Turmhügel Schlösschen
 Schlössle
 Schlösslein